Teleki Pál (1677–1731) tudós, kurátor
 Teleki Pál (1879–1941) miniszterelnök, földrajztudós, egyetemi tanár
 Teleki Pál (1906–1985) válogatott labdarúgó

Pál